Albunea är ett släkte av kräftdjur. Albunea ingår i familjen Albuneidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Albunea